Sidus kan syfta på:

 Sidus Iulium – en komet
 Sidus Ludoviciana – en stjärna
 Stora Sidus –  en småort i Dagsbergs socken i Norrköpings kommun